Die NB I. Szabó László csoport 1999/2000 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Ungarischer Meister wurde Miskolci SSC, absteigen mussten DOZSO SE Pécs und Mat(t)ador SC. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 1999/2000.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 26. August, 3. und 17. September, 14. und 21. November 1999, 23. Januar, 13. und 27. Februar, 5. und 26. März und 2. April 2000. Sie wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Saisonverlauf 

Der Titelkampf war vor der letzten Runde praktisch entschieden. Miskolci SSC hatte vor der letzten Runde bereits 6 Brettpunkte Vorsprung, und selbst die deutliche 4½:7½-Niederlage gegen den Vizemeister Honvéd Budapest gefährdete den Titelgewinn nicht mehr. Die Entscheidung im Abstiegskampf fiel hingegen erst in der Schlussrunde, in welcher DOZSO SE Pécs und Mat(t)ador SC den direkten Konkurrenten Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete und Sárospataki Elektromos Sport Egyesület unterlagen. Dem Mat(t)ador SC wurden zwei Brettpunkte abgezogen, auf die Endplatzierung hatte dies jedoch keinen Einfluss.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 1999
Schachveranstaltung 2000